CTG steht für:
 Cardiotocography, siehe Kardiotokografie, Herztonwehenschreibung
 Centro de Tradições Gaúchas, siehe Gaúchos in Brasilien
 China Three Gorges Corporation, chinesisches Energieversorgungsunternehmen
 Coblenzer Turngesellschaft 1880 e. V., einer der größten Sportvereine von Koblenz
 Commander Task Group, Führer eines zeitweiligen Flottenverbandes
 Computer Task Group, Unternehmen, das IT-Services und Lösungen liefert
 Counter Terrorism Group, informeller Zusammenschluss europäischer Nachrichten- und Sicherheitsdienste
 IBMs Customer Information Control System Transaction Gateway
 Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (IATA-Code), Flughafen in Cartagena de Indias, Region Bolívar, Kolumbien
 Kanadische Küstenwache (ICAO-Code)
 The Channel Tunnel Group, britischer Anteil am britisch-französischen Konsortium The Channel Tunnel Group Ltd/France-Manche SA zum Bau des Eurotunnels
 Cleantech Group

ctg steht für:
 Chittagonische Sprache (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache in Chittagong, Bangladesch
 Kotangens-Funktion in der Mathematik, veraltete Schreibweise

Abkürzung